«Енисей» — женский футбольный клуб из Красноярска. Участник чемпионата России.

История

Начало 
Является первым женским футбольным клубом азиатской части СССР. Возник в октябре 1987 года на базе Красноярского государственного педагогического института. Педагогические корни происхождения команды нашли своё отражение и в её первом названии — «Методика», которое ей дал главный тренер Валерий Черкашин.

Осенью 1990 селекционер «Сибирячки» Константин Камалтынов привез в Красноярск половину команды «Крылья Советов» (Саранск) вместе с её тренером.

В 1991 году красноярская команда стала обладателем единственного в истории Кубка СССР по футболу среди женщин.

Возрождение 
Летом 2011 года в Красноярске было решено возродить большой женский футбол. 1 июля 2011 года при футбольном клубе «Енисей» была сформирована женская футбольная команда с одноимённым названием. А в октябре 2011 года между Министерством спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации и правительством Красноярского края было подписано соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на со финансирование адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым олимпийским и параолимпийским видам спорта. В числе поддержки значился и женский футбол. В команду были привлечены воспитанницы ДЮСШ г. Красноярска и Красноярского края. Костяк первой команды составили студентки СФУ (Сибирского федерального университета), КГПУ (Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева) и других учебных заведений столицы Красноярского края.

В год своего дебюта «Енисей» стал победителем зонального турнира первенства России в зоне «Сибирь», а в финальном турнире, проходящим в городе Омске, Красноярки заняли третье место. (Начальник команды Андрей Семенченко, главный тренер Татьяна Лукьяненко). В последующие сезоны «Енисей» вновь в числе лидеров женского футбола в первом дивизионе. И уже пять лет подряд завоевывает право выступать в высшем дивизионе. Четыре года, из-за отсутствия финансирования, принималось решение об отказе в повышении класса соревнований.

Восстановление профессионального статуса 
В 2017 году женский "Енисей" стал участником Суперлиги. Инициаторами повышения команды в классе стали директор клуба Денис Рубцов и спортивный директор Денис Петровский. Идея получила поддержку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, депутатского корпуса и министра спорта Красноярского края Сергея Алексеева.

По итогам первого сезона в Высшей лиге 2017 года и далее 6 лет подряд команда занимала 7 место, независимо от формата Чемпионата и количества соперников.

Прежние названия 
 1987—1988 — Методика
 1989—1997 — Сибирячка

 2002 — Сибирячка-Энергия

 2008 — Политехник
 2009—2010 — СФУ-МастерФайбр
 2010 — Сибирячка (с финала)
 с 2011 — Енисей

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1995
 Обладатель Кубка СССР: 1991
 Участник турнира 2 Lyon’ne Cup среди клубов Coupe du Centenaire — 1993 (Кубок к 100-летию с образования ФК Лион (Франция))

Основной состав

Игроки 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб 
  Евгений Портнов — главный тренер
  Марс Сахабутдинов — помощник главного тренера
  Сергей Клушанцев — тренер по физ. подготовке
  Артем Баранов — старший тренер
  Леонид Патрин — тренер вратарей

Результаты выступлений 

 Комментарии

Молодёжные команды 
 1991—1992 — Сибирячка-2
 1993 — ФШМ Сибирячка
 1994 — ФШМ
 1995 — тренер ФШМ Александр Юрьевич Гришков перевез всю команду в Пятигорск. 

С 2021 года молодёжная команда «Енисей-М» играет в молодёжной лиге.

Тренеры 
 Черкашин, Валерий Иванович (1987—1997?)
 Лукьяненко Татьяна Леонидовна (~2009)
 Антонов, Владимир Алексеевич (~2011)
 Пленкин Денис Владимирович (2012-  апрель 2014)
 Мартынов, Алексей Вячеславович (2014—2017)
 Гарин, Олег Сергеевич (2018)
 Семенченко, Андрей Николаевич (октябрь 2018 — июль 2019)
 Капустина, Ольга Евгеньевна (июль 2019 — август 2022)
 Баранов, Артём Васильевич (сентябрь — октябрь 2022) (и.о.)
 Портнов, Евгений Константинович (ноябрь 2022 — наст.вр.)

Примечания

Литература 
 Женский футбол: от «Сибирячки» до «Енисея» // 100 лет красноярскому футболу. Фотоальбом. Составитель Эдуард Драган. — Красноярск: пресс-служба ФК «Енисей», 2012. С. 89-93.О

Ссылки 
 Профиль команды на официальном сайте чемпионата

Женские футбольные клубы России
Спортивные клубы Красноярска